El embrujo de Shanghai puede referirse a:

 El embrujo de Shanghai (The Shanghai Gesture) (1941), película estadounidense dirigida por Josef von Sternberg;
 El embrujo de Shanghai (1993), novela escrita por el escritor español Juan Marsé;
 El embrujo de Shanghai (2002), película española dirigida por Fernando Trueba y basada en la novela homónima.